Альяварре (), также известные как ильаура (), — коренной народ Северной территории Австралии.

Альяварре говорят на диалекте языка аранта.

Расселение 
Согласно Норману Тиндейл, в 1974 году альяварре занимали территорию в 46 000 км² возле реки  и . На землях альяварре также находится метеорит .

Общество  также частично находится на территории альяварре. Поселение было основано в 1927 году в 250 км к северо-востоку от Алис-Спрингс и частично находится также на территории народа анматьерре.

Согласно исследователю К. Л. Яллопу, в 1969 году численность народа альяварре составляла 500—600 человек. Согласно его информации, они в основном проживали на плато Баркли, возле реки Джорджина.

В 1980 году альяварре подали заявку на получение права общественного пользования землёй вместе с народом . В результате, 22 октября 1992 года в их пользование была возвращена территория площадью 2065 км².

Известные представители 

 , австралийская художница
 , австралийская актриса
 , австралийская художница
 , австралийский футболист

Примечания

Литература 

 
 

Коренные народы Австралии